Еліна Світоліна повинна була захищати титул, але відмовилася від участі. 

Лейла Анні Фернандес виграла свій перший одиночний титул, здолавши в фіналі  Вікторію Голубич з рахунком  6–1, 6–4. Фернандес не програла жодного сету протягом усього турніру.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузерки

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

2021 1
Тур WTA 2021